La palabra yermo puede hacer referencia a:
 Inhóspito, sin vida.
 Baldío
 Infértil
 Estéril
 Yermo (Cartes), localidad del municipio de Cartes, en Cantabria (España).
 Yermo (La Coruña), parroquia del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, en Galicia (España).
 Padres del yermo, monjes del siglo IV.
 Yermo (planta), género botánico de la familia Asteraceae.
 Yermo Regional Las Trampas, parque regional en California.
 El yermo de las almas, obra de teatro de Ramón del Valle Inclán.